Amerikai Egyesült Államok
Folsom (Perry megye, Alabama)
Folsom (Randolph megye, Alabama)
Folsom (Dél-Dakota)
Folsom (Georgia)
Folsom (Kalifornia)
Folsom (Kentucky)
Folsom (Louisiana)
Folsom (Missouri)
Folsom (New Jersey)
Folsom (Nyugat-Virginia)
Folsom (Ohio)
Folsom (Pennsylvania)
Folsom (Texas)
Folsom (Új-Mexikó)
Folsom (Wisconsin)

Egyéb
Folsom (családnév)